Craigsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Craigsville (Virginia)
Craigsville (West Virginia)